Slovo rush může znamenat:

V hudbě
 Rush (hudební skupina), kanadská hudební skupina
 Rush (album), hudební album z roku 1974 stejnojmenné hudební skupiny
 Rush (album, Darude), trance album z roku 2003
 Rush (album, Dean Geyer), popové album z roku 2007
 Rush, píseň skupiny Depeche Mode na albu Songs of Faith and Devotion (1993)
 Rush, píseň od MYMP na albu Beyond Acoustic (2005)
 Rush Rush, píseň Pauly Abdul (1991)
 DJ Rush, americký DJ hrající techno

V geografii
 Rush (Irsko)
 Rush (Colorado)
 Rush (Kentucky)
 Rush (New York)
 Rush (Ohio)
 Rush City – Minnesota

V kinematografii a videohrách
 Rush (film, 1980), australský film režisérky Evelyn Purcellové
 Rush (film, 1983), italské sci-fi režiséra Anthonyho Richmonda
 Rush (film, 1991), český název Opojení – kriminální film režiséra Lili Fini Zanucka
 Rush (seriál, 1970), český název Zlatá horečka – australský historický seriál
 Rush (seriál, 2008), český název Boj o čas – australský televizní seriál
 Rush, český název Rivalové – film režiséra Rona Howarda z roku 2013
 L.A. Rush, videohra na PlayStation Portable
 Rush (strategie), útočná strategie v počítačových hrách
 Rush (Mega Man), postava ze série videohry
 August Rush, film z roku 2007

V lékařství
 Rush (lékařství), termín v psychiatrii a psychologii, náhlý stav pocitu štěstí, pohody či euforie

Příjmení
 Barbara Rushová (1927), americká herečka
 Benjamin Rush (1745–1813), jeden z Otců zakladatelů USA
 Bobby Rush (1946), americký kongresman z Illinois
 Bobby Rush (hudebník) (1940), americký hudebník
 Brandon Rush (1985), americký basketbalista
 Chris Rush (1948), americký komik
 Daniella Rush, česká pornoherečka
 Geoffrey Rush (1951), australský herec
 Ian Rush (1961), velšský fotbalista a trenér
 Jennifer Rush, americká zpěvačka
 Joseph H. Rush (1911–2006), americký fyzik
 Kareem Rush (1980), americký basketbalista
 Matthew Rush (1972), americká pornoherečka
 Otis Rush (1935–2018), americký hudebník
 Richard Rush (1780–1859), americký politik, syn Benjamina Rushe
 Richard Rush (režisér) (1929), americký režisér
 Tom Rush (1941), americký zpěvák
 William Rush (1756–1833), americký sochař
 William R. Rush (1857–1940), důstojník Námořnictva USA

Křestní jméno
 Rush D. Holt, Jr., americký kongresman z New Jersey
 Rush D. Holt, Sr., americký senátor ze Západní Virginie
 Rush Limbaugh, americký rozhlasový komentátor
 Rush Rhees, americký filosof

Přezdívka
 Georges St-Pierre, zvaný Rush (1981), kanadský zápasník bojových umění

Časopisy
 Rush (časopis), časopis vydávaný na Ukrajině

Reference

Externí odkazy